Askersund (gemeente), een Zweedse gemeente in Närke, provincie Örebro län
Askersund (stad), een plaats in de gelijknamige gemeente